Alcalalí kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Alcalalí (kommunhuvudort), Valencia, Provincia de Alicante, 
 Alcalalí (kommun), Valencia, Provincia de Alicante, 

Robotskapade Spanienförgreningar